Сейшелы принимали участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее в пятый раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали. Сборную страны представляли 9 спортсменов.

Состав олимпийской сборной Сейшельских островов

Дзюдо 
Спортсменов — 1

Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с проигравшими в полуфинале.
Мужчины

Плавание 

Спортсменов — 1
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Состав сборной на sports-reference.com 

2000
Страны на летних Олимпийских играх 2000 года